Deer Park Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Deer Park Township (Illinois)
 Deer Park Township (Minnesota)